Lugo peut désigner :

Patronymes 
 Alonso Fernández de Lugo (?-1525), militaire et conquistador espagnol ;
 Daniel Lugo, acteur vénézuélien ;
 Emil Lugo (1840-1902) , peintre, dessinateur et graveur badois ;
 Fernando Lugo (né en 1951), président du Paraguay entre 2008 et 2012 ;
 Julio Lugo (1975-2021), joueur dominicain de baseball ;
 Stella Lugo (née en 1965) : femme politique vénézuélienne.

Toponymes

Lugo : capitale de la province de Lugo, en Galice au nord-ouest du pays ;
 Province de Lugo : une province en Galice au nord-ouest du pays ;
 Lugo : une comarque de la province de Lugo.

Lugo-di-Nazza : commune du département de la Haute-Corse ;
 Lugo-di-Venaco : commune du département de la Haute-Corse.

Lugo : commune de la province de Ravenne ;
 Lugo di Vicenza : commune de la province de Vicence ; 
 Lugo di Valpantena : frazione de la commune Grezzana , province de Verone .

Voir aussi 
 Lugos : page d’homonymie ;
 CD Lugo : club de football espagnol ;
 Liste des évêques de Lugo ;
 Lugo : groupe de pop français ;
 Leche Rio Lugo : club espagnol de basket-ball.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme